Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Géry – Dordogna
 Saint-Géry – Lot